Esfandiary Bakhtiary ist der Familienname folgender Personen:

 Khalil Esfandiary Bakhtiary (1901–1983), persischer Diplomat
 Soraya Esfandiary Bakhtiary (1932–2001), iranische Adlige, Königin von Persien